Умнеговь (ранее Южно-Гобийский аймак; ) — аймак в Монголии.

Общие сведения 
Площадь аймака Умнеговь составляет 165 381 км². Население — 60 855 человек (на 2010 год). Плотность населения — 0,37 чел./км² — самая низкая в Монголии. Административный центр — город Даланзадгад с населением в 17 тыс. человек. Делится на 15 сомонов (районов). Образован в 1931 году.

География 
Умнеговь находится на крайнем юге Монголии, в пустыне Гоби. По его южному пределу проходит государственная граница с Китаем. На западе и северо-западе он граничит с аймаком Баянхонгор, на севере — с аймаками Уверхангай и Дундговь, на востоке — с Дорноговью. В аймаке Умнеговь в пустыне Гоби находится геологическое образование позднего мелового периода (маастрихтский ярус) Баруун Гоёот.

Административное деление

Экономика 
На территории аймака имеются крупные месторождения рудных ископаемых — в первую очередь меди и золота, а также высококачественного каменного угля (месторождение Таван-Толгой).

Туризм 
Здесь также находится национальный парк Гоби-Гурван-Сайхан, посещаемый многочисленными туристами, а также Малый Гобийский заповедник.

Награды

Примечания 

Умнеговь